Bob Wilkerson
 Don Wilkerson
 David Wilkerson
 Wilkerson (California)